Fahrnbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Fahrnbach (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Fahrnbach (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern

Fließgewässer: 
 Fahrnbach (Fluss), linker Nebenfluss der Isen im Quellgebiet, fließt durch Fahrnbach (Isen)
 Fahrnbach (Pfreimd), rechter Zufluss der Pfreimd vor Burgtreswitz, Markt Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Farnbach
 Fahrenbach (Begriffsklärung)